Ла Уичиката има више значења:

 Ла Уичиката (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Уичиката (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Уичиката (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Уичиката (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику